|}

Die Black River and Western Railroad (BRW)  ist eine amerikanische Class-3-Eisenbahngesellschaft im Hunterdon County (New Jersey). Sie verkehrt auf der 19 Kilometer langen Strecke zwischen Three Bridges Flemington, Ringoes und Bowne. Die Bahn ist sowohl eine Güter-, als auch eine Museumsbahn mit historischen Fahrzeugen. Die Museumszüge werden von einer gemeinnützigen Organisation, dem Black River Railroad Historical Trust (BRRHT) betrieben.

Geschichte

Die Gründung 
Die Black River and Western Railroad wurde in den frühen 1960er Jahren von einer Gruppe Eisenbahnenthusiasten gegründet und hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erfahren. Die ersten BR&W-Personenzüge zwischen Flemington und Ringoes verkehrten im Rahmen eines Pachtvertrags mit der Pennsylvania Railroad, die weiterhin Güterverkehr auf der Strecke betrieb. Schließlich kaufte die BR&W die Strecke von Lambertville nach Flemington und fügte später die ehemalige Linie der Central Railroad of New Jersey von Flemington nach Three Bridges hinzu. Nach dieser Streckenverlängerung stieg die BR&W dann in das Frachtgeschäft ein. Die Bahnlinie wurde 1854 erbaut und diente seither lokalen Unternehmen Fracht zu transportieren.

Die Gegenwart 
Die Black River & Western Railroad ist eine unabhängige Class-III-Common-Carrier-Bahn im ländlichen Hunterdon County, New Jersey. Von Süden nach Norden verbindet sie die Städte Ringoes, Flemington und Three Bridges. Der Güterverkehr wird bei Three Bridges mit der Norfolk Southern Railway ausgetauscht. Die BR&W ist Teil des Black River Railroad System (BDRV), das den Güterverkehr auf mehreren Kurzstreckenbahnen in New Jersey und Pennsylvania, sowie das Leasing von Lokomotiven in den Vereinigten Staaten betreibt.
Die BR&W bedient derzeit mehrere Industriebetriebe im Hunterdon- und Warren County. Sie ist eine der wenigen Bahnen in Nordamerika, die gelegentlich dampfbetriebenen Güterzüge einsetzt. Weiterhin liegt der Schwerpunkt aber auf den Passagierausflugszügen. Ausflüge und thematische Veranstaltungen finden das ganze Jahr über statt und bieten den Besuchern viele Möglichkeiten, die historische Eisenbahn zu erleben.

Der Black River Railroad Historical Trust 
Der Black River Railroad Historical Trust (BRRHT) ist eine gemeinnützige Organisation, die öffentliche Personenzüge auf der Black River and Western Railroad betreibt. Sie arbeitet eng mit der BR&W zusammen und hat zum Ziel, die Eisenbahngeschichte zu bewahren und darüber aufzuklären. Alle BR&W-Personenzüge werden von Freiwilligen der BRRHT betrieben. Passagierausflüge finden derzeit zwischen Flemington, Ringoes und Bowne statt. Es wird weiter daran gearbeitet, die Linie wieder bis nach Lambertville (New Jersey) zu rekonstruieren.

Bilder

Fahrzeuge

Weblinks 

 Website der Black River and Western Railroad

Siehe auch 
 Liste von Museumsbahnen
 Liste von Eisenbahngesellschaften in den Vereinigten Staaten

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (New Jersey)
Bahnstrecke in New Jersey
Museumsbahn (Vereinigte Staaten)
Unternehmen (Hunterdon County)
Bauwerk im Hunterdon County
Verkehrsmuseum in New Jersey
Eisenbahnmuseum in Amerika
Museum in Nordamerika